Misher ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Misher (* 1965), US-amerikanischer Filmproduzent

Misher steht für: 

 Misher Films, US-amerikanische Filmproduktionsfirma

Siehe auch:
 Mischer